Jens Madsen er navnet på flere personer:

 Jens Madsen (fodboldspiller fra Brøndby) (født 1970) - tidligere dansk fodboldspiller (Brøndby IF).
 Jens Madsen (fodboldspiller fra Vejle) (født 1970) - tidligere fodboldspiller (OB, Vejle B).
 Jens Christian Madsen (født 1970) - tidligere dansk fodboldspiller (AaB, Herfølge).
 Jens-Erik Madsen (født 1981) - dansk cykelrytter.
 Jens Hald Madsen (født 1968) - dansk civiløkonom og tidligere medlem af Folketinget.
 Jens Munk-Madsen (født 1852, død 1934) - dansk fiskeeksportør.